Александр Дыгай:
 Дыгай, Александр Иванович (1952—2017) — российский приборостроитель, директор завода «Прибой» (1978—2003).
 Дыгай, Александр Михайлович (род. 1952) — академик РАМН.
 Примечания